Een Imperium kan meerdere betekenissen hebben:
Een imperium is een omvangrijke staat die zich ook uitstrekt buiten de traditionele etnische en sociale grenzen van de eigen machtsbasis, zie imperialisme
imperium (Rome), politieke en/of militaire macht die werd toegekend aan Romeinse magistraten door het Romeinse volk en de senaat (SPQR)
Imperium Romanum, afgeleid van imperium: het gebied waar het Romeinse imperium gold
Imperium (boek), een boek van Robert Harris
Imperium (virologie), de hoogste taxonomische rang in virusclassificatie
Imperium (film) film met Daniel Radcliffe en Toni Collette
Imperium (team), een team in het professioneel worstelen

Latijn